В следующих таблицах представлены сравнения общих и технических характеристик различных панелей управления веб-сервером.

Лицензия и поддержка операционных систем

Удалённый доступ 

Некоторые панели управления позволяют получать доступ к системной консоли для доступа к ОС через Java-апплет, требующий, чтобы на клиентской машине была установлена Виртуальная машина Java. Другие панели управления, обеспечивают прямой доступ с помощью telnet или SSH.

Управление электронной почтой 
Все панели управления поддерживают несколько учётных записей email.

Сторонние модули 

° Доступен через сторонний скрипт установки

Поддержка программ на сервере

Примечания 

Хостинг
Управление сайтами
Сравнение программного обеспечения